Mark Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Mark Wheeler (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler 
 Mark Wheeler (Politikwissenschaftler), britischer Politik- und Kommunikationswissenschaftler 
 Mark Wheeler (Footballspieler) (* 1970), US-amerikanischer  American-Football-Spieler